San Marcos de Colón kan syfta på:

Honduras 

 San Marcos de Colón (kommun), Choluteca, 
 San Marcos de Colón (ort), Choluteca,